Nekrassowskaja (russisch ) ist der Name folgender Orte in Russland:
 Nekrassowskaja (Archangelsk, Krasnoborski), Dorf in der Oblast Archangelsk, Krasnoborski rajon
 Nekrassowskaja (Archangelsk, Lenski), Dorf in der Oblast Archangelsk, Lenski rajon
 Nekrassowskaja (Krasnodar), Staniza in der Region Krasnodar
 Nekrassowskaja (Wologda), Dorf in der Oblast Wologda

Siehe auch:
 Nekrassowski (Begriffsklärungsseite)
 Nekrassowskoje